Goseck bezeichnet:
 Goseck, Gemeinde an der Saale im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

Goseck ist der Familienname folgender Personen: